Чемпіонат Угорщини з футболу 1939-40 — 37-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1939-40
Угорщина
Угорщина
1939 в угорському спорті
1940 в угорському спорті